Demetrio Pirozzi – sindaco di Crotone
 Egidio Pirozzi (1964) – allenatore di calcio e ex calciatore italiano 
 Felice Pirozzi – arcivescovo cattolico di italiano, Vescovo di Graziana
 Francesco Pirozzi – attore italiano
 Luca Pirozzi – bassista e batterista italiano
 Nico Pirozzi- storico della shoah
 Paolo Pirozzi – motociclista italiano
 Sergio Pirozzi – politico e allenatore di calcio italiano
 Stefania Pirozzi (1993) – nuotatrice italiana
 Vincenzo Pirozzi – regista italiano (Sodoma - L'altra faccia di Gomorra)
 Vincenzo Pirozzi – sacerdote e vittima delle Fosse Ardeatine